Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2005 odbyły się 2 grudnia 2004 w niemieckim Altenbergu. Była to 11. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 44 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w skeletonie